Deutschhaus steht für:

 Deutschhaus Mainz, der heutige Sitz des Rheinland-Pfälzischen Landtags
 Deutschhaus-Gymnasium, ein Gymnasium in Würzburg
 Deutsch Hause, heute Huzová, eine Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 Deutsches Haus
 Deutschordenshaus